Irokez – członek grupy Indiańskiej
 Irokez – rodzaj fryzury